San Francisco Javier  puede referirse a:

Lugares 
 San Francisco Javier, localidad de la isla de Formentera, en España.
 San Francisco Javier, barrio de Granada (España).
 San Francisco Javier, localidad de El Salvador.
 San Francisco Javier de Lezama, localidad del Estado Guárico de Venezuela.

Personas 
 Francisco Javier, santo español.